Григорий Семёнович Минский (13 апреля 1912 года, Одесса — 29 декабря 2011 года, Киев)— художник. Член Союза художников СССР и Украины (1956). Заслуженный художник Украины (2010).

Биография 
С 1932 по 1936 год учится в Одесской Художественном институте (в мастерской художника П. Г. Волокидина). По окончании, с 1936 до 1941 гг. учится в Киевском государственном художественном институте (у профессора А. А. Шовкуненко). Во время войны получил много наград. После войны, в 1947 году в Киевском государственном художественном институте успешно защитил дипломную работу.

Известные произведения и выставки 
 Картина «Песня о Родине» (1949)
 Экспонировался на Республиканской выставке (1950), его картина «Опоздали» выставлена на постоянной экспозиции Воронцовского дворца (в Алупке), картина «Любимый урок» напечатана в журнале «Пионерия» № 4"
 Картина «Старый солдат» (1970)
 Картина «Прифронтовой полустанок» напечатана в журнале «Бессмертный подвиг народный 1940—1945»; (1974)
 Участвовал в ежегодных выставках современной советской живописи в Японии (в галерее «Геккосо») (1975—1983 гг.)
 Участвует в выставке в Греции (1980)
 Мемориал Айвазовского. Картина «У причала» — экспонируется в Феодосийской картинной галерее им. Айвазовского (1980)
 Выставка в Италии — картина «Аврора» (1981)
 Выставка в Канаде «Украинский пейзаж» (1982)
 Участвует в выставке, приуроченной к 40-летию освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков (1984)
 Картина «Май 1945» публикуется в альбоме «Я прошёл по той войне» издательство «Москва» (1986)

Ссылки 
 13 апреля 1912 года в Одессе родился Григорий Семенович МИНСКИЙ — художник. Заслуженный художник Украины (2010). Член Союза художников СССР и Украины (1956). Участник Великой Отечественной войны.
 Минский Григорий Семенович 
 Умер Григорий Семенович Минский

Художники Украины
Выпускники Одесского художественного училища
Выпускники Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры